Шумаковский сельсовет:

 Шумаковский сельсовет — в Курском районе Курской области.
 Шумаковский сельсовет — в Солнцевском районе Курской области.